John Harvard ist der Name folgender Personen:

* John Harvard (Theologe) (1607–1638), englischer Theologe
 John Harvard (Politiker) (1938–2016), kanadischer Politiker